Cellulite peut faire référence à :
 la cellulite, une variante de répartition du tissu graisseux de la peau ;
 la cellulite, une infection des tissus mous ;
 Cellulite, un personnage de bandes dessinées imaginé par Claire Bretécher.